Ян Лу́каш:
 Лукаш, Ян (род. 1993) — чешский хоккеист.
 Лукаш, Ян (1458—1528) — чешский богослов и ученый, старейшина общины чешских братьев.